Gewürzinseln steht für:

 Molukken, ein zu Indonesien gehöriger Archipel
 Sansibar-Archipel, ein zu Tansania gehöriger Archipel